Rey (špan. král) může znamenat:

příjmení
 Alvino Rey (1908–2004), americký banjista a kytarista
 Fernando Rey (1917–1994), španělský herec
 Gabino Rey (1928–2006), španělský malíř
 Jean-Baptiste Rey (1734–1810), francouzský dirigent a hudební skladatel
 Koos de la Rey (1847–1914), búrský generál
 Lana Del Rey (* 1985), americká zpěvačka a skladatelka
 Lana Del Rey (EP), druhé EP americké zpěvačky Lany Del Rey
 Lester del Rey (1915–1993), americký spisovatel science fiction a fantasy
 Luis Rey (* 1955), španělsko-mexický umělec a ilustrátor
 Micheline Calmyová-Reyová (* 1945), švýcarská politička a pro rok 2011 prezidentka země
 Rey Koranteng (* 1974), český televizní moderátor
 Rey Mysterio (* 1974), mexicko-americký wrestler

jiný význam
 Copa del Rey, španělský fotbalový pohár
 Rey (Star Wars)